Aarhus eller Århus er en by i Jylland.

Aarhus kan også referere til:
 Aarhus (dokumentarfilm fra 1947) – dansk dokumentarfilm fra 1947 instrueret af Theodor Christensen
 Aarhus (dokumentarfilm fra 2005) – dansk portrætfilm fra 2005 instrueret af Jørgen Leth
 Aarhus (meteorit) – en meteorit som faldt i byen af samme navn i 1951
 (2676) Aarhus – en asteroide, opkaldt efter byen Aarhus